The Sheriff's Story – film del 1913 diretto da Arthur Mackley
 The Sheriff's Story – film del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
 The Sheriff's Story – film del 1915 prodotto dalla Biograph Company